Фатос Омари (, годы жизни неизвестны) — албанский шахматист.

Чемпион Албании 1968 г.

В составе сборной Албании участник четырех шахматных олимпиад (1960, 1962, 1970 и 1972 гг.) и командного первенства мира среди студентов 1958 г.

Участник чемпионата Европы среди ветеранов 2001 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Омари  в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Омари  на сайте 365Chess

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад